Ясиницкий — фамилия; имеет женскую форму Ясиницкая.
 Ясиницкий, Александр Ильич (1922—1962) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Ясиницкий, Григорий Иванович — методистский пастор и богослов.